Теннисный чемпионат Атланты 2011 () — 24-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин.

В 2011 году он во второй раз проводился в Атланте, США.

Соревнование являлось частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250. Турнир является первым этапом в мужском соревновании US Open Series того года.

Турнир прошёл с 18 по 24 июля.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Марди Фиш
 Парный разряд —  Скотт Липски /  Раджив Рам

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марди Фиш выигрывает свой 1й титул в году и 6й за карьеру на соревнованиях мирового тура.
 Марди Фиш впервые в карьере в рамках данного тура не только защищает свой прошлогодний титул, но и просто побеждает более одного раза на одном турнире.
 Джон Изнер уступает свой 1й в году и 5й за карьеру финал на соревнованиях мирового тура.
 Джон Изнер побеждает только в тех турнирах, где его соперниками по финалу становятся не американцы.

Парный разряд

Факты 
 Мэттью Эбден побеждает в обоих своих финалах на турнирах мирового тура.
 Алекс Богомолов со второй попытки побеждает в финале парного соревнования мирового тура.

См. также 
 Теннисный чемпионат Атланты

 Мировой Тур ATP 2011
 US Open Series 2011

 ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Июль 2011 года
2011
Атланта